Le  championnat d'Europe féminin de volley-ball a eu lieu à Brno, en République tchèque, du 24 septembre au 2 octobre 1993.

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Phase finale

Demi-finales 5-8

Demi-finales 1-4

Finales

Places 7-8

Places 5-6

Places 3-4

Places 1-2

Classement final 

1993
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1993
Europe féminin 1993
Europe féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin